D21, D-21 ou D.XXI peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Fokker D.XXI, un avion militaire néerlandais ;
 HMS Shah (D21), un porte-avions d’escorte de la Royal Navy ;
 Lockheed D-21, un drone de reconnaissance américain.

Médecine 
 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous, d'après la classification internationale des maladies

Route 
  Route départementale 21, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres